Die Abkürzung ANC steht für:

 African National Congress, der Name mehrerer Unabhängigkeitsparteien in Afrika, darunter der südafrikanische African National Congress
 African National Council, eine 1974 von Abel Muzorewa gegründete politische Organisation in Südrhodesien, später United African National Council (UANC)
 absolute Neutrophilenzahl () im medizinischen Blutbild
 Active Noise Cancellation, aktive Lärmkompensation durch eine gegenphasige Schallquelle, siehe Antischall
 Air Navigation Commission (Luftfahrtkommission, ein Ausschuss der ICAO)
 Alliance Nationale pour le Changement, eine politische Partei in Togo
 ANC-Sprengstoffe
 den Flughafen Anchorage in Alaska (IATA-Code)
 die Arbeitsgemeinschaft der niedergelassenen Chirurgen
 Armée Nationale Congolaise, die kongolesische Nationalarmee
 Arxiu Nacional de Catalunya, das Nationale Archiv Kataloniens
 Asamblea Nacional Constituyente, im Jahr 2017 neu aufgestellte verfassunggebende Versammlung Venezuelas
 Assemblea Nacional Catalana, die Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens
 Australian Newzealand Cup, alpine Kontinentalrennserie der FIS
 Associação Napoli Caçadorense, brasilianischer Amateursportverein

ANC